Gadea puede referirse a:
Geografía
 Santa Gadea del Cid, localidad y municipio de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.
Historia
 Marquesado de Gadea-Orozco, título de nobleza.
Personas
 Álex Gadea (1983-), actor español. 
 Hilda Gadea Acosta (1925-1974), economista peruana, dirigente del APRA, primera esposa del Che Guevara.
 José Luis Gadea (1988-), escritor uruguayo.
 Lázaro Gadea (1786–1876), fraile franciscano rioplatense, Constituyente de 1830 en Uruguay.